Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Châtellier (Ille-et-Vilaine)
Le Châtellier (Orne)